Socialdemòcrates de Dinamarca, partit polític de Dinamarca
 Església SDD (de l'acrònim de Sants dels Darrers Dies), congregació religiosa fundada per Joseph Smith als Estats Units
 Sammlung Deutscher Drucke, biblioteca nacional digital d'Alemanya
 Nintendo SDD (de l'acrònim en anglès System Development Division), departament de desenvolupament de tecnologia de Nintendo
 Storia delle Donne, revista científica especialitzada en història de les dones
 Software Design Description, norma de l'IEEE per a la descripció d'un projecte de programari
 Disc flexible (del seu nom en anglès Single Density Disk), dispositiu d'emmagatzematge de dades
 Detector de deriva de silici (del seu nom en anglès Silicon Drift Detector), detector de radiació X utilitzat en espectroscòpia i microscòpia electrònica
 Càrrec per domiciliació (del seu nom en anglès SEPA Direct Debit), operació bancària de cobrament per compte corrent
 SDD també és el codi ISO 4217 del dinar sudanès, moneda oficial històrica del Sudan
 SDD també és el codi IATA de l'Aeroport de Lubango, aeroport que serveix Lubango a Angola
 Sdd també és l'abreviatura de la saddlebackita, mineral de la classe dels sulfurs
 .sdd també és l'extensió dels fitxers de presentacions de StarOffice, paquet ofimàtic propietari